Gallimard (uitgeverij) - Franse uitgeversgroep
 Découvertes Gallimard - pocketboekenreeks uitgegeven door bovenstaande uitgeversgroep
 Gallimard Jeunesse - Frans uitgever van kinderboeken, dochterbedrijf van bovenstaande uitgeversgroep
 Gaston Gallimard - Frans uitgever, oprichter van bovenstaande uitgeversgroep